Вуста:

 Вуста — те саме, що губи або рот.
 Вуста — невеликий піщаний острів в Червоному морі в архіпелазі Дахлак.

Примітки

Посилання 
Вуста  //